Клостерман, Клостерманн () — немецкая фамилия.

 Клостерман, Август (1837—1915) — протестантский богослов.
 Клостерман, Карел (1848—1923) — чешский беллетрист.
 Клостерман, Лукас (род. 1996) — немецкий футболист, защитник.
 Клостерман, Пьер (1921—2006) — французский военный лётчик-ас, участник Второй мировой войны, выходец из Южной Америки.
 Клостерман, Рудольф (1828—1886) — немецкий юрист.